Municipio de Cauthron puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cauthron (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Cauthron (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.